Colapso hace referencia a varios artículos:

Ecología
Colapso de ecosistemas

Economía
Colapso económico de 1973 en Chile
Colapso económico de la Unión Soviética

Física
 Colapso de la función de onda
 Colapso gravitatorio
 Colapso térmico
 Teorías de colapso objetivo

Historia 
Colapso maya, colapso de la civilización maya del periodo clásico
Colapso de chimenea en Korba en 2009
Colapso de un edificio en Savar en 2013
Colapso del edificio Space

Medicina 
Colapso cardiovascular o circulatorio, incapacidad del sistema circulatorio de oxigenar los tejidos del cuerpo para sus necesidades.

Sociología
 Colapso social
 Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, libro de Jared Diamond

Televisión 
 El colapso, serie de televisión francesa de 2019.

Veterinaria
 Colapso inducido por el ejercicio, síndrome genético canino